П'єр Бастьєн (; нар. 1953 Париж) — французький композитор, творець музичних машин.

Дискографія 
 1977, Nu Creative Methods,  Nu Jungle Dances , NCM
 1988, K7, Pierre Bastien, Peter Bastiaan & Bernard Pruvost,  Hommage à Jean Raine , BPC
 1988, lp,  Mecanium , ADN, DMM 007R
 Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три, cd,  Musiques Machinales , SMI NM204
 1994 7 ",  Mécanisme de l'Arcane 17 , G33G
 1996, cd,  Boîte N ° 3 , Éditions Cactus, cd 003
 1996, cd,  Eggs Air Sister Steel , In Poly Sons, IPS 10-94
 1997, Pierre Bastien, Pascal Comelade, Jac Berrocal & Jaki Liebezeit, cd,  Oblique Sessions , DSA, DSA54054
 1998, Pierre Bastien, Klimperei, cd,  Mécanologie Portative , Prikosnovénie
 1998, cd,  Musiques Paralloïdres , Lowlands, 012
 2000, cdrom,  Neuf Jouets Optiques , Éditions Cactus
 2 002, Pierre Bastien, Lukas Simonis, cd, Mots d'Heures: Gousses, Rames, InPolysons, IPS0402
 2001, Pierre Bastien, Alexei Aigui, cd,  Musique Cyrillique , SoLyd Records, SR0308
 2001, lp / cd,  Mecanoid , Rephlex, CAT 119 cd / LP
 2004, Mcd,  Boite Nº 7 , Editions Cactus, cd 007
 2005, cd,  Sé Verla al Revés , g33g, G3GPB1
 2005, cd,  Téléconcerts , Signature, SIG 11042
 2005, cd,  POP , Rephlex, Cat 162
 2007, cd,  Les Premières Machines: 1968—1988 , Gazul, distribution  Musea
 2008, Pierre Bastien, Dominique Grimaud, cd,  Rag-Time vol. 2 , InPolysons, IPS0308

Література 
 Біографія Allmusic (англ.)

Посилання 
 
 www.pierrebastien.com

Народились 1953
Французькі композитори